— вид двукрылых насекомых рода Micropsectra семейства комаров-звонцов (Chironomidae). Впервые описан норвежскими энтомологами Элизабет Стур и Торбьорном Экремом в 2006 году.

Распространение, описание 
Известен из Люксембурга и Финляндии. Слабоизученный вид, генетически заметно отличающийся от прочих представителей рода Micropsectra.

Примечания

Ссылки 
 Данные по генетике вида 

Насекомые Европы
Chironominae
Животные, описанные в 2006 году